Die Tropfbildmethode (früher Tropfenbildmethode genannt) ist ein anthroposophisches Verfahren zur Untersuchung von Wasser, wässrigen Lösungen und Gemischen hinsichtlich einer zusätzlichen, die chemische Analyse ergänzenden hydromorphologischen Qualitätsbewertung, die von dem Strömungs- und Wasserforscher Theodor Schwenk (1910–1986) entwickelt wurde. Sie wird zusammen mit der Rundfilterchromatographie (Chroma-Test), der Kupferchloridkristallisation (Biokristallisation) und der Steigbildmethode zu den bildschaffenden Methoden gezählt. Es handelt sich um keine wissenschaftlich anerkannte Methode.

Verfahren 

Es wird eine dünne Schicht (1,1 mm) einer Mischung aus der Wasserprobe und 12,5 % Glycerin unter standardisierten Laborbedingungen durch regelmäßig (alle 5 s) hereinfallende Tropfen von destilliertem Wasser wiederholt zum Strömen angeregt und fotografiert. Die Bilder werden nach dem Vorkommen verschiedener Typen von Strömungsformen morphologisch ausgewertet. Die Methode wurde von Theodor Schwenk erstmals 1967 veröffentlicht und seither weiterentwickelt, standardisiert und validiert.

Anwendung 

Mit der Tropfbildmethode kann ein charakteristisches Bewegungsverhalten verschiedener Wässer in Strömungsbildern dargestellt werden, die beispielsweise Unterschiede zwischen schadstoffbelastetem (insbesondere mit oberflächenaktiven Stoffen wie beispielsweise Tensiden) und in dieser Hinsicht unbelastetem Oberflächenwasser erkennen lassen. Objektiv hängen die entstehenden Bilder besonders von Veränderungen der Oberflächenspannung und der Viskosität der Wasserprobe durch die darin gelösten Substanzen ab. Mit dieser Methode wird das Bewegungsverhalten von Trinkwasserproben mit dem von Grundwasser einwandfreier Beschaffenheit nach DIN 2000 verglichen.

Die Tropfbildmethode ist eine bildschaffende, keine analytische Methode. Chemische Stoffe können durch sie nicht identifiziert werden. Man erfasst mit ihr die Fähigkeit eines Wassers zu formenreich differenziertem Strömen, was als ein eigenständiger Qualitätsaspekt aufgefasst wird, der ergänzend zu analytischen Untersuchungen einen Beitrag zu einer positiven Qualitätsdefinition leisten soll.

Die Tropfbildmethode ist nicht Bestandteil der offiziellen Trinkwasseruntersuchung, sondern wird in Einzelfällen hinzugezogen. Weitere Anwendungen sind bisher in der jeweils anthroposophisch orientierten Landwirtschaft, Trinkwasserbearbeitung und Arzneimittelherstellung zu finden. Labors, die diese Methode anwenden, gibt es derzeit in Deutschland, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten (s. Weblink).

Literatur 

 Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: Wasser verstehen lernen. Ausstellungskatalog, Herrischried 1995, ISBN 3-931719-05-7.
 Dittmar Jahnke: Morphologische Typisierung von Tropfenbildversuchen und Tropfenbildern. Morphologische Unterscheidungsmerkmale für die Auswertung von Wasserqualitäts-Untersuchungen mit der Tropfenbildmethode. Sensibles Wasser 2, Herrischried 1993, ISBN 3-931719-01-4.
 Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: Die Versuchstechnik der Tropfbildmethode – Dokumentation und Anleitung. Sensibles Wasser 5, Herrischried 2000,   ISBN 3-931719-04-9.
 Wolfram Schwenk (Hrsg.): Schritte zur positiven Charakterisierung des Wassers als Lebensvermittler. Ausgewählte Texte aus 40 Jahren Wasserforschung mit der Tropfbildmethode. Sensibles Wasser 6, Herrischried 2001, ISBN 3-931719-06-5.
 Howard J. Smith: A Study of Some of the Parameters Involved in the Drop Picture Method. Max-Planck-Institut für Strömungsforschung Göttingen, Bericht 111/1974.
 Howard J. Smith: The Hydrodynamic and Physico-Chemical Basis of the Drop Picture Method. Max-Planck-Institut für Strömungsforschung Göttingen, Bericht 8/1975.
 Dietrich Rapp und Peter E. M. Schneider: Das Tropfenbild als Ausdruck harmonischer Strömungen in dünnen Schichten. Max-Planck-Institut für Strömungsforschung Göttingen, Bericht 102/1974.
 Peter E. M. Schneider: Sechs Instabilitätsphasen eines Ringwirbels als Grundlage für eine Klassifikation der SCHWENK'schen Tropfenbilder. Max-Planck-Institut für Strömungsforschung Göttingen, Bericht 9/1976.
 Peter E. M. Schneider: Die Tropfenbildmethode und ihre Anwendung bei der Überwachung der Qualität von Wasser und anderen flüssigen Nahrungsmitteln. Max-Planck-Institut für Strömungsforschung Göttingen, Bericht 118/1979.
 Peter E. M. Schneider: Die Ringwirbelmetamorphose als Grundlage der Implosion von Kavitationsblasen, der SCHWENK'schen Tropfenbildmethode und des Wasserstrahlschneidens. Max-Planck-Institut für Strömungsforschung Göttingen, Bericht 13/1980.

Weblinks 

 Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd GmbH

Quellen 

Anthroposophie
Wasserqualität